Mike Temwanjera (ur. 21 maja 1982 w Harare) – zimbabwejski piłkarz grający na pozycji napastnika.

Kariera w FC Vaslui

FC Vaslui 
Puchar Intertoto
1. miejsce: 2008

Bibliografia 

Reprezentanci Zimbabwe w piłce nożnej
Piłkarze CAPS United
Piłkarze FC Vaslui
Urodzeni w 1982
Piłkarze Boraca Čačak
Piłkarze Javoru Ivanjica
Piłkarze Bangkoku United FC
Ludzie urodzeni w Harare